Hwang se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sunny H. Hwang
 Chi-Ling Hwang
 Jeong Mi Hwang
 Shu Mei Hwang